Le district de Daguan (大观) est une subdivision administrative de la province de l'Anhui en Chine ;
 Le xian de Daguan (大关) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme